Polygyra dorfueilliana är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1838.  Polygyra dorfueilliana ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
dorfueilliana